Борис Николаевич Козлов (21 апреля 1937, Москва — 17 июля 1999, Москва) — российский художник.

Биография 
Родился в Москве 21 апреля 1937 года в семье актёров.

В сокольническом дворе, где прошло детство Козлова, подобралась неплохая компания приятелей: Владимир Максимов, Владимир Буковский, Анатолий Зверев.

Один из первых художников-шестидесятников.

В кругах русской эмиграции Борис Козлов известен также как один из соавторов романса «Четвёртые сутки пылают станицы…», в котором ему принадлежат заключительные строфы.

В 1991 году в Знаменском кафедральном соборе, Московского Кремля состоялась выставка, где кроме множества картин на библейские темы - был представлен макет Храма Страшного Суда, созданный совместно с архитектором Александром Чистяковым. 

Умер 17 июля 1999 года, на вернисаже своей новой выставки в Центральном доме художника.

Работы находятся в собраниях 
 Kolodzei Art Foundation, США.
 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Персональные выставки 
 1999 — Центральный дом художника, Москва.
 1999 — Частная галерея, Нью-Йорк.
 1996 — Частная галерея, Рестон, штат Вирджиния.
 1995 — Русский гуманитарный университет, Москва.
 1994 — Выставка «В плену времён и событий», Москва.
 1993 — Центральный дом художника, Москва.
 1992 — Галерея «Манеж», Санкт-Петербург.
 1991 — Частная галерея, Казерта, Италия.
 1991 — Знаменский кафедральный собор, Московский Кремль, Москва.
 1990 — Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 1971 — Частная галерея, Копенгаген, Дания.
 1970 — Частная галерея, Женева, Швейцария.
 1967 — Частная галерея, Лугано, Италия.
 1965 — Объединённый институт ядерных исследований, Дубна.
 1964 — Московский энергетический институт, Москва.

Источники 

Графики России
Художники неофициального искусства СССР